Baby D – gruppo musicale britannico
 Baby D – rapper statunitense
 Baby D – vecchio nome d'arte di Lil' Wayne